Rainbow, signifiant arc-en-ciel en anglais, peut faire référence à :

Personnalités

Bernarr Rainbow (1914-1998), organiste et chef de chœur britannique ;
Edward Rainbowe (1608–1684), ecclésiastique britannique ;
William Joseph Rainbow (1856-1919), arachnologue et entomologiste australien.

Toponyme

États-Unis 
 Rainbow City (Alabama) ;
 Rainbow, census-designated place située en Californie ;
 Rainbow Falls, cascade située à Hawaï.

Panama 
 .

Musique

Label 

 Rainbow Records est un label discographique américain des années 1920.

Chanson 

 The Rainbow est une chanson figurant sur l'album Spirit of Eden du groupe Talk Talk sorti en 1988 ;
 Rainbow est une chanson figurant sur l'album Oh Land de Oh Land sorti en 2011.

Groupe 

 Rainbow est un groupe de hard rock britannique ;
 Rainbow est un groupe coréen de K-pop.

Album 

 Rainbow est un album de Johnny Cash sorti en 1985 ;
 Rainbow est un album de Dolly Parton sorti en [1987 ;
 Rainbow est un album de Mariah Carey sorti en 1999 ;
 Rainbow est un album d'Ayumi Hamasaki sorti en  2002 ;
 In Rainbows est un album de Radiohead sorti en 2007 ;
 Rainbow est un album de Kesha sorti en 2017.

Cinéma 
 The End of the Rainbow est un film muet américain réalisé par Jeanie Macpherson et Lynn Reynolds, sorti en 1916 ;
 Rainbow est un film d'Edward José sorti en 1921 ;
 Le Rainbow Warrior est un film américano-néozélandais de Michael Tuchner sorti en 1992 sur l'Affaire du Rainbow Warrior.

Télévision 

 Rainbow est un téléfilm américain de Jackie Cooper diffusé en 1978 ;
 Rainbow est une émission télévisée pour la jeunesse britannique diffusée de 1972 à 1992.

Manga 

 Rainbow est un manhwa de Kim Jae-hwan sorti en 1994 ;
 Rainbow est un manga de George Abe sorti en 2003 ;

Autres 
 Rainbow est un studio d'animation italien créé en 1995 ;
 The Rainbow est un magazine américain publié de 1981 à 1993 ;
 Rainbow est un type d'attraction créée en 1983 ;
 Rainbow Family est un mouvement alternatif international New Age ;
 Rainbow est un voilier de régate de la classe J de la coupe de l'America ;
 Vinozhito (en anglais « Rainbow », en français « parti arc-en-ciel ») est un parti politique grec fondé en 1994.

Voir aussi 
 La Rainbow Forest et le Rainbow Forest Museum, dans le comté de Navajo, en Arizona.
Le Rainbow Trail, dans le comté d'El Dorado en Californie.